Ю́рий Алекса́ндрович Кузьменко́в (16 февраля 1941, Москва — 11 сентября 2011, Жабкино, Московская область) — советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист РСФСР (1980).

Биография 
Юрий Кузьменков родился в Москве 16 февраля 1941 года.

В 1964 году окончил театральную студию при Театре имени Моссовета (руководитель студии — Юрий Завадский). По окончании обучения в студии был принят в труппу театра.

В кино Кузьменков начал сниматься ещё будучи студентом. Актёр нередко играл военных. Его герои всегда прямолинейны и напористы, с богатым чувством юмора и непоколебимой самоуверенностью.

Скончался на 71-м году жизни 11 сентября 2011 года на подмосковной даче от сердечного приступа. Похоронен в Ленинском районе Московской области в деревне Жабкино.

Семья 
Жена — актриса и помощник режиссёра театра им. Моссовета Галина Николаевна Ванюшкина (с 1963 года), сын Степан — дипломат, в настоящее время работает в Постоянном представительстве России при ООН (советник, заведующий референтурой по правам человека и социальным вопросам), две внучки и внук.

Признание и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (1980)

Творчество

Роли в театре 
 «Шторм» — Матрос Виленчук
 «Василий Тёркин» — Василий Тёркин
 «День приезда — день отъезда» — Константинов
 «Превышение власти» — Егоров
 «Комната» — Дергачёв
 «Возможны варианты» — Тип из Мневников (Человек из Тропарёво)
 «Печка на колесе» — Василий
  — «Вдовий пароход», по повести И. Грековой; постановка Г. Яновской
 «Хромой Орфей»
 «Мамаша Кураж и её дети» Б. Брехта — Фельдфебель
 «Роковая опечатка» — Сухопаров
 «Белая гвардия» М. Булгакова — Камер-лакей «Кавалеры» — Ломбарди «Вишнёвый сад» А. Чехова — Симеонов-Пищик «Мужчины по выходным» — Зюзюкин «Сирано де Бержерак» Э. Ростана — Рагно «Фома Опискин» — Ежевикин Работы на телевидении 
 1968 — Мятеж (телеспектакль) — солдат 1972 — Доктор Жуков, на выезд! (телеспектакль) — Егор Иванович Жуков, врач неотложной помощи 1974 — «В восемнадцать мальчишеских лет» (телеспектакль), постановка Ии Мироновой — авиамеханик Алексеич 1977 — «Джентльмены, которым не повезло» (телеспектакль) — ковбой Гаррис 1994—1997 — «Армейский магазин» (1-й канал Останкино, ОРТ) — постоянный актёр рубрики «Пистон» Роли в кино 

 1963 — Именем революции
 1965 — Наш дом — пассажир с чемоданом 1965 — Западня — Климченко 1966 — Дни лётные — Андрей — АС 1966 — День приезда — день отъезда — Андрей 1967 — Журналист — Кузьменков, конферансье 1968 — Служили два товарища — солдат 1969 — Орлята Чапая — Степан Михайлович Костров, красный командир 1969 — У озера — пассажир поезда 1969 — Родом отсюда — Степан Жихарь 1970 — Две сестры — Кузя 1970 — Вас вызывает Таймыр — Дюжиков, снабженец (в титрах актёр указан как Кузменков)
 1971 — Минута молчания — Костя Бокарев, старшина 1972 — Доктор Жуков, на выезд! — Егор Иванович Жуков, доктор 1972—1973 — Большая перемена — Ваня Федоскин, староста класса 1972 — Любить человека — Юрий Александрович Струмилин 1972 — Бой после победы — майор Лапин 1973 — Высокое звание (Фильм 1. Я — Шаповалов Т. П.) — Замполит 1974 — Три дня в Москве — Юрий Иволгин, космонавт 1974 — Весёлый калейдоскоп
 1974 — В восемнадцать мальчишеских лет — Алексеич, авиамеханик 1974 — Потому что люблю — Анатолий Жук, старший лейтенант 1974 — Осень — старшина 1974 — Каждый день жизни — Гриша 1974 — Главный день — Борис Поздняков 1975 — В ожидании чуда — Александр Назаров, лейтенант милиции 1975 — Мальчик со шпагой — Георгий Матвеевич, капитан милиции 1972 — Доверие — Андрей Тимонин 1976 — 100 грамм для храбрости — Вася, алкоголик / пациент вытрезвителя 1976 —  26 скорый — капитан милиции Григорий, старший оперуполномоченный уголовного розыска (учебный фильм о задержании вооруженного преступника, снят по заказу МВД СССР ) 1976 — Легко быть добрым — Дикушин 1976 — Огненное детство — комиссар 1976 — Несовершеннолетние — Отец Альки 1976 — Два капитана — Петя Сковородников 1976 — Додумался, поздравляю! — моряк-попутчик в поезде
 1977 — По семейным обстоятельствам — Митюхин, водопроводчик
 1977 — Корень жизни
 1978 — Лес, в который ты никогда не войдешь — Юрий, лесничий
 1981 — Честный, умный, неженатый… — участковый
 1981 — Любовь моя вечная — Иван Русов
 1981 — Крупный разговор
 1982 — Инспектор ГАИ — Слава, зять Зыкина
 1982 — Родителей не выбирают
 1984 — Если можешь, прости — Фёдор
 1985 — Победа — Гвоздков
 1985 — Прыжок
 1987 — Мужские портреты — Парфёнов
 1988 — Ожог
 1990 — Заложница — Николай Прокопьевич, инструктор по вождению
 1990 — Охота на сутенёра
 1990 — Шереметьево 2
 1991 — Плащаница Александра Невского — Степан Гаврилович, милиционер
 1991 — Пока гром не грянет
 1991 — Яр
 1995 — Ширли-мырли — пастух из деревни Селезнёвка Тульской области
 1999 — Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского — бамовец
 2000 — Тайны дворцовых переворотов. Фильм 1. Завещание императора — Алексей Макаров
 2001 — На углу у Патриарших-2 — Леонид Архипович Мартынов, вор по кличке «Крест»
 2001 — Невозможные зелёные глаза — сторож Матвеич
 2003 — Антикиллер 2: Антитеррор — капитан
 2003 — Спас под берёзами (серия 5. Гастроль)
 2003 — Тотализатор — водопроводчик
 2004 — На углу у Патриарших-4 — Леонид Архипович Мартынов, вор по кличке «Крест»
 2005 — Брежнев — Николай Викторович Подгорный
 2005 — Плата за любовь — отец
 2005 — Счастье ты моё — Никита, камердинер князя Печёрского
 2005 — Убойная сила 6 (7 фильм «Выгодный жених») — Соколов
 2006 — Угон (8 серия «„Тойота“ с начинкой»)
 2006 — Трое сверху (телесериал) — Иван
 2007 — Мальтийский крест — Сныть
 2007 — Громовы. Дом надежды — партийный деятель, гость Валишевской
 2007 — Снежный ангел — эпизод
 2008 — Женщина без прошлого — дед
 2008 — Колдовская любовь — пастух
 2009 — Солдаты (сериал). Дембель неизбежен — Устиныч
 2009 — Побег из «Новой жизни» (Украина) — хозяин клиники
 2009 — Круиз — Олег Константинович, капитан судна
 2010 — Небо в огне — дед Макар Степанович, командир партизанского отряда
 2011 — Салями — Петр Евгеньевич Чернышов
 2011 — Пилот международных авиалиний — дед Иван
 2011 — Бомбила — Николай Кузьмич
 2011 — БАгИ — Лунин
 2011 — Время и люди (в производстве)

Примечания

Ссылки 
 Юрий Кузьменков на сайте театра им. Моссовета

Персоналии:Театр им. Моссовета
Похороненные в Ленинском районе (Московская область)